Воложинский сельсовет (белор. Валожынскі сельсавет) — упразднённая административная единица на территории Шарковщинского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Воложинки.

История 
Упразднён в 2013 г.

Состав 
Воложинский сельсовет включал 27 населённых пунктов:

 Амбросенки — деревня
 Беседное — деревня
 Бобовье — деревня
 Буйки — деревня
 Воложинки — деревня
 Галиново — деревня
 Галово — деревня
 Глистенки — деревня
 Дубовое — деревня
 Загорное — деревня
 Заречье — деревня
 Казаки — деревня
 Костюки — деревня
 Кулаги — хутор
 Куриченки — хутор
 Лазовка — деревня
 Лонск — деревня
 Неприники — хутор
 Новоселье — агрогородок
 Ольховцы — деревня
 Островляне — деревня
 Петровичи — деревня
 Пояночи — деревня
 Пялики — агрогородок
 Сосновцы — деревня
 Шурпаки — деревня
 Юзефово — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Житополье — хутор
 Пуки — хутор

Примечания

Ссылки 
 Шарковщинский райисполком

Упразднённые сельсоветы Шарковщинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании